Havnartindur (Kunoy), berg op Faeröer met een hoogte van 818 meter
 Havnartindur (Svínoy), berg op Faeröer met een hoogte van 586 meter